En Pologne, Chwałki peut désigner :

 Chwałki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Chwałki, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.